Список видів роду жовтий осот:

Список, який містить 131 визнаний вид роду жовтий осот (Sonchus), складений на основі даних сайту «The Plant List».

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Y

Примітки

Посилання 

 Список видів роду Sonchus на сайті «Vascular Tropicos» Міссурійського ботанічного саду 
 Sonchus на сайті «International Plant Names Index» 
 Sonchus на сайті «Plantsystematics» 
 Список видів Sonchus на сайті Міжнародної ради ботанічних садів з охорони рослин 
 Список видів роду Sonchus на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN) 

 
Sonchus
Sonchus